Colmeal peut désigner :
au Portugal :
Colmeal, paroisse civile de la municipalité de Figueira de Castelo Rodrigo, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Colmeal, paroisse civile de la municipalité de Góis, située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
Colmeal da Torre, paroisse civile de la municipalité de Belmonte, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre.